Regiones de Ecuador puede referirse a:

Regiones naturales del Ecuador: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos.
Zonas de Planificación de Ecuador: A raíz de la promulgación de la Constitución 2008 se creó una nueva unidad territorial llamada zona de planificación. Ecuador está dividido en 7 zonas de planificación, 2 Distritos Metropolitanos y un Régimen Especial.